Lørenskog IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 1933. Sua sede fica em Lørenskog.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1933
Clubes de futebol da Noruega